Ставчаны — название населённых пунктов на Украине:

 Ставчаны — село в Пустомытовском районе Львовской области.
 Ставчаны — село в Новоушицком районе Хмельницкой области.
 Ставчаны — село в Кицманском районе Черновицкой области.
 Ставчаны — село в Хотинском районе Черновицкой области.